Un rite détaille le contenu, la périodicité et l'ordre prescrit des cérémonies qui se pratiquent dans une religion ou dans une société, par exemple :
 rite de la religion grecque antique ;
 rite maçonnique ;
 rite de passage, un rituel marquant le changement de statut social ou sexuel d'un individu.
 Tchikumbi, rite d'initiation des jeunes filles nubiles du peuple Vili.

Titre d'œuvres 

 Rite de passage, un roman de Alexei Panshin publié en 1968 ;
 Le Rite (Riten), film d'Ingmar Bergman sorti en 1969 ;
 Le Rite (The Rite), film d'horreur américain de Mikael Håfström sorti en 2011.

Voir aussi 

Tous les articles commençant par Rite